Городской совет (горсовет) — орган местного самоуправления в городах некоторых государств и стран бывшего СССР (в России, Белоруссии, Украине), а в прошлом в СССР.

Также орган городского самоуправления в некоторых других государствах и странах:
 Городской совет Нью-Йорка
 Городской совет Новосибирска
 Городской совет Севастополя
 Городской совет Симферополя
 Городской совет — орган сословного мещанского самоуправления в украинских городах, создаваемый на основании Магдебургского права.
  — часть второго (или более низкого) уровня местного самоуправления в Ирландии c 2001 по 2014 годы.
  — политический орган городского муниципалитета в Норвегии, в наше время используемый как исполнительный политический орган в (городских) муниципалитетах с городским парламентаризмом. Городской совет — это и название самого органа, и название членов городского совета в Норвегии
 и другие.

См. также 
 Городская дума
 Ратуша
 

Местное самоуправление